Loma del Gallo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Loma del Gallo, Veracruz, ort, Tempoal, 
 Loma del Gallo, Michoacán de Ocampo, ort, Maravatío, 

Robotskapade Mexikoförgreningar